Induktion (lateinisch inductio für „Hineinführung“) steht für:

 Induktion (Philosophie), Form des Schlussfolgerns vom Speziellen auf das Allgemeine
 elektromagnetische Induktion, als Kurzform: Zusammenhang von Magnetismus und elektrischem Strom
 vollständige Induktion, als Kurzform: Beweismethode auf der Menge der natürlichen Zahlen, darauf aufbauend:
 transfinite Induktion, mathematische Beweismethode für wohlgeordnete Klassen
 strukturelle Induktion, Beweisverfahren in der Logik
 Induktion (Biologie), Auslösung eines entwicklungsphysiologischen Vorgangs
 Induktion (Genetik), Auslösung einer Genexpression
 Induktion (Film), Schlussfolgerung durch Verkettung kurzer Filmsequenzen im Schnitt

 magnetische Induktion, seltenere alternative Bezeichnung für die magnetische Flussdichte

Siehe auch:

 Induktor (Begriffsklärung)